

Сазди — село, Аральський район, Кизилординська область
 Сазди — село, Мангістауський район, Мангістауська область

Див. також 
 Аксазди